Wide Awake – cortometraggio del 1925 diretto da Norman Taurog
 Ad occhi aperti (Wide Awake) – film del 1998
 Wide Awake – film del 2007
 Wide Awake – album di Joe McElderry del 2010
 Wide Awake – singolo di Katy Perry del 2012
 Wide Awake – album dei Parachute del 2016